Sirowatka heißen

 Syrovátka, Gemeinde in Ostböhmen, Tschechien
 Eva Maria Sirowatka (1917–1988), deutsche Schriftstellerin